Brestovać ist der Familienname von
 Uroš Brestovać (* 1979), serbischer Eishockeyspieler

Brestovac ist eine Ortschaft in

 Kroatien
 in Slawonien, siehe Brestovac (Slawonien)
 in Istrien, siehe Brestovac (Istrien)
 nahe Zagreb, Kroatien, siehe Brestovac (Zagreb)

 Serbien
 in der Vojvodina, (Historische Region Bačka), siehe Bački Brestovac
 in der Vojvodina, (Historische Region Banat), siehe Banatski Brestovac
 in der Gemeinde Bor, siehe Brestovac (Bor)
 in der Gemeinde Doljevac, siehe Brestovac (Doljevac)
 in der Gemeinde Negotin, siehe Brestovac (Negotin)

Siehe auch:
 Brestovec
 Brestovăț